Летняя лига НБА 2022 () состояла из трёх профессиональных баскетбольных лиг, организованных НБА, «Голден Стэйт Уорриорз» и «Юта Джаз» сразу после драфта НБА 2022 года. 4 клуба НБА участвовали в длившейся три дня в летней лиге в Солт-Лейк-Сити в «Вивинт-смарт-хоум-арена. «Голден Стэйт Уорриорз» был хозяином летней лиги, которую назвали «Калифорния классик». В ней приняло участие 4 команды, которые сыграли по 3 матча в «Чейз-центре». Все 30 команд НБА играли в Парадайзе (около Лас-Вегаса) в «Томас-энд-Мэк Центре» и «Кокс Павильоне» с 7 по 17 июля 2022 года.

Калифорния классик

Участники

Результаты

1 день

2 день

3 день

Турнирная таблица

Летняя лига в Юте

Участники

Результаты

1 день

2 день

3 день

Турнирная таблица

Летняя лига в Лас-Вегасе 
НБА организовала летную лигу в штате Невада. Несмотря на то, что «Лас-Вегас» не входит в название лиги, и игры проводятся в Парадайзе, расположенном около Лас-Вегаса, лигу обычно называют Летняя лига НБА в Лас-Вегасе или Летняя лига в Лас-Вегасе.

Участники

Формат 
Все 30 клубов сыграют по 5 матчей, из них 4 игры на предварительном раунде. 2 лучшие команды по итогам предварительного раунда встретятся в чемпионской игре 17 августа 2021 года. Для посева команд на решающий матч будет использоваться система тай-брейка. Остальные 28 команд сыграют 16 или 17 августа 2021 года. Для определения пар команд, которые не участвуют в чемпионской игре, будут использоваться различные факторы: противостояния команд, интересы к трансляции, факторы расписания турнира (например проведение матчей на следующий день подряд). 

Система тай-брейк основана на следующих критериях:
 Считают результат встреч между собой (применяется только при равенстве показателей двух команд);
 Считают общую разницу забитых и пропущенных очков;
 Бросают жребий.

Предварительный раунд

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

7 день

8 день

9 день

Квалификационный раунд

10 день

11 день

Чемпионская игра

Турнирная таблица

Награды 
 Самый ценный игрок чемпионской игры: Трендон Уотфорд (Портленд Трэйл Блэйзерс)
 Самый ценный игрок летней лиги: Киган Мюррей (Сакраменто Кингз)

 Первая сборная Летней лиги
 Тари Изон (Хьюстон Рокетс)
 Сандро Мамукелашвили (Милуоки Бакс)
 Квентин Граймс (Нью-Йорк Никс)
 Киган Мюррей (Сакраменто Кингз)
 Кэмерон Томас (Бруклин Нетс)

 Вторая сборная Летней лиги
 Санти Альдама (Мемфис Гриззлис)
 Беннедикт Матюрен (Индиана Пэйсерс)
 Марко Симонович (Чикаго Буллз)
 Трендон Уотфорд (Портленд Трэйл Блэйзерс)
 Линделл Виггинтон (Милуоки Бакс)

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Летняя лига НБА в Юте
 Летняя лига на сайте Espn

НБА в сезоне 2022/2023
Летняя лига НБА
2022 год в баскетболе